Tufão Muifa
  (2004)
  (2011)
  (2022)